Petchersk peut désigner :
 Petchersk, un quartier historique de Kiev, en Ukraine ;
 Raïon de Petchersk, un raïon  de Kiev, en Ukraine.